Big Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rock Mountain (Alaska)
 Big Rock Mountain (Arkansas)
 Big Rock Mountain (Idaho)
 Big Rock Mountain (South Carolina)
 Big Rock Mountain (Tennessee)